Politechnika Krakowska – wyższa uczelnia w Krakowie
 Partia Kobiet – polska partia polityczna
 Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody
 pK – wyrażenie chemiczne
 Parkour – dyscyplina sportów ekstremalnych
 Karabin maszynowy PK/PKS – radziecki uniwersalny karabin maszynowy
 Psychokineza –  określenie używane w parapsychologii
 P. Killer Trackz – producent muzyki hip-hopowej
 "Przewodnik Katolicki" – ogólnopolski tygodnik
 Player killer – pojęcie dotyczące gier internetowych
 Puchar Konfederacji – turniej piłkarski
 Puchar Kontynentalny
 PK – bollywoodzki komediodramat z 2014 roku